Татьяновка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Татьяновка — прежнее название села Аранлы Билясуварского района.

Грузия 
 Татьяновка — до 1956 г. название села Калинино Гардабанского муниципалитета края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Татьяновка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Татьяновка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Татьяновка — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края.
 Татьяновка — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Татьяновка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Татьяновка — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Татьяновка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Татьяновка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Татьяновка — село в Спасском районе Приморского края.
 Татьяновка — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.
 Татьяновка — деревня в Шегарском районе Томской области.
 Татьяновка — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Татьяновка — прежнее название кутана Львовское №8 расположенного на территории Бабаюртовского района Дагестана.
 Татьяновка — прежнее название села Камыш-Кутан Ахвахского района Дагестана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Татьяновка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Татьяновка — село в Славянском районе Донецкой области.
 Татьяновка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Татьяновка — село в Шевченковском районе Харьковской области.